Széchy ist der Familienname von:

 einem ungarischen Adelsgeschlecht, siehe Széchy (Adelsgeschlecht)
 Károly Széchy (1903–1972), ungarischer Bauingenieur
 László Széchy (1891–1963), ungarischer Fechter

Siehe auch:
 Szécsi